Те́рваса́ло () — бывший финский, а позднее — советский и российский остановочный пункт и пункт примыкания) на 7,6 км перегона Маткаселькя  — Вяртсиля. Расположен в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии, на берегу реки Юляйоки.
Участок Сортавала — Вяртсиля — , был открыт 1 ноября 1894 года. Изначально, на месте будущего остановочного пункта, в начале 20-го века был организован пункт примыкания: от основного пути на северо-запад отходила лесопогрузочная железнодорожная ветка протяженностью около трёхсот метров. Однако платформа Tervasalo, как остановочный пункт, возникла позже, 15 мая 1936 года. Она обслуживала близлежащие хутора, один из которых находился на острове, образованным рекой Юляйоки ().

До 1994 года по участку Маткаселькя — Вяртсиля курсировали грузо-пассажирские поезда Сортавала — Маткаселькя — Вяртсиля.

По состоянию на 2019 год насыпь от подъездного пути можно увидеть невооружённым глазом.

Название 
Остановочный пункт получил наименование Tervasalo по находившемуся в четырёх километрах одноимённому финскому посёлку, в настоящее время покинутому.
В переводе с финского языка Tervasalo означает Дегтярный лес.

Примечания

Ссылки 
 Бывший остановочный пункт на топографической карте 2001 года
 Паспорт остановочного пункта Тервасало на railwayz.info
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1936 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту